Гу́льфик имеет несколько связанных значений:

 Гульфик — прорезь или застёгиваемый клапан в передней части брюк или нижнего белья, также деталь одежды с обмётанными петлями для обработки застежки брюк на петли и пуговицы. В западноевропейском историческом костюме гульфик выполнялся в виде отдельной части мужских панталон, пристёгиваемой спереди к поясу и прикрывающей гениталии.
 Гульфик — элемент доспеха, служащий для защиты гениталий.